Krupy ist der Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Lublin, siehe Krupy (Michów)
 in der Woiwodschaft Masowien, siehe Krupy (Kosów Lacki)
 in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Krupy (Darłowo) (Grupenhagen, Kreis Schlawe/Pommern)